Вейк-ан-Зеє 1979 — 41-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1979 року.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1979 у шахах